Гаруда-Вишну-Кенчана (Garuda Wisnu Kencana; аббревиатура GWK) — частный парк в Индонезии, находящийся на полуострове Букит, в южной части острова Бали. Площадь парка составляет 240 гектар. Неподалёку находится аэропорт Нгурах-Рай.

Статуя 

Парк известен благодаря возведению колоссальной статуи бога Вишну. Скульптурная композиция высотой в 146 метров изображает Вишну, сидящего на птице Гаруде. Одна из самых больших статуй в мире и самая большая в Индонезии.

18-22 октября 2018 года состоялось цемеремониальное открытие комплекса.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт парка GWK
 Как добраться в парк
 
 

Индуистские храмы Индонезии
Культура Бали
Вишну